Orihuela peut désigner :

Personnalités 
 Ángel Rafael Orihuela (1941) : homme politique et médecin vénézuélien ;
 Antonio Orihuela (1965) : poète et écrivain espagnol ;
 Ascensión Orihuela (1952) : député et sénateur mexicain ;
 Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005) : écrivain et avocat mexicain ;
 José Luis Villanueva Orihuela (1965) : coureur cycliste espagnol ;
 José María Orihuela (? -1904) : avocat et député d'origine bolivienne ;
 José María Orihuela Morón (1851-1879) : avocat d'origine bolivienne, fils de José María Orihuela ;
 Rubén Orihuela (1987) : gymnaste espagnol.

Toponymes

Orihuela : commune de la province d'Alicante ;
 Orihuela del Tremedal : commune de la province de Teruel.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme